Závod na 1500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2002 v Salt Lake City se konal v hale Utah Olympic Oval v Kearns dne 19. února 2002. Čeští závodníci se jej nezúčastnili.

Výsledky

Externí odkazy 
  Salt Lake City 2002 Official Report - Speed Skating , la84foundation.org
  Výsledky závodu na 1500 m mužů, speedskatingnews.info

Muži 01500